НЖК — многозначная аббревиатура.

 НЖК — Нижегородская железнодорожная компания
 НЖК — натуральная жирная кислота
 НЖК — Новосибирский жировой комбинат
 НЖК — Новосибирская жилищная компания
 НЖК — ненасыщенные жирные кислоты
 НЖК — нематический жидкий кристалл

См. также 
 ХСП-НЖК — халькогенидный стеклообразный полупроводник-нематический жидкий кристал
 ФНЖКТ — функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта
 ДЦПНЖК — длинноцепочечная полиненасыщенная жирная кислота
 ПЖК или ПНЖК — полиненасыщенные жирные кислоты
 НЖКА — аппарат для наложения желудочно-кишечных анастомозов